Zambrano peut désigner :

Patronyme 
 Anthony Zambrano (1998-), athlète colombien ;
 Benito Zambrano (1965-), réalisateur et scénariste espagnol ;
  ;
 Enrique Zambrano (19??-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain ;
 Gonzalo Zambrano (1983-), coureur cycliste espagnol ;
 Henry Zambrano (1973-), footballeur international colombien ;
 Lorenzo Zambrano (1944-2014), homme d'affaires mexicain ;
 María Zambrano Alarcón (1904–1991), philosophe et essayiste espagnole ;
 Rogger Zambrano (1956-), arbitre équatorien de football ;
 Wilson Zambrano (1980-), coureur cycliste colombien.

Toponyme

Zambrano, municipalité du département de Bolívar.

Zambrano, localité de la paroisse civile de Guzmán Guillermo de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Sixto Zambrano, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Rosario de Perijá dans l'État de Zulia.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme